27. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2003/2004 rozpoczął się 10 listopada 2003 w łotewskiej Siguldzie. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 1 lutego 2004 w niemieckim Schönau am Königssee. Najważniejszymi imprezami sezonu były mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy.

Puchar Świata rozegrany został w 8 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Winterberg, Königssee.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Otto, która pięciokrotnie wygrywała zawody, a w pozostałych trzech zajmowała drugie miejsce. W jedynkach mężczyzn po raz czwarty zwyciężył Włoch Armin Zöggeler, zwycięzca czterech zawodów. Zaraz za jego plecami znaleźli się Niemcy Georg Hackl oraz David Möller. W dwójkach mężczyzn trzeci sukces odnieśli Niemcy Patric Leitner i Alexander Resch. W pokonanym polu zostawili swoich rodaków André Florschütza i Torstena Wustlicha oraz parę włoską Christian Oberstolz i Patrick Gruber. W zawodach drużynowych bezkonkurencyjni byli zwycięzcy wszystkich zawodów, Niemcy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły Włochy, a trzecie przypadło Austrii.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Drużynowe

Wyniki 
 Do Pucharu Świata w zawodach drużynowych zaliczane były wyniki mistrzostw świata w Nagano

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 

2003 w sportach zimowych
2004 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie